Il Colline Lucchesi Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal paglierino al dorato chiaro
odore: delicato, quasi aromatico
sapore: asciutto, vellutato, gradevole

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon